Ligné puede referirse a: 

 Ligné, comuna francesa situada en Charente.
 Ligné, comuna francesa situada en Loira Atlántico.